Тархово — название населённых пунктов в России:
 Тархово — деревня в Енисейском районе Красноярского края.
 Тархово — деревня в Клинском районе Московской области.
 Тархово — село в Белинском районе Пензенской области.
 Тархово — село в Нижнеломовском районе Пензенской области.
 Тархово — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Тархово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Тархово — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Тархово — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Тархово — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.